Dumper (englisch ) steht für:

 Vorderkipper, kompaktes Baustellenfahrzeug mit einer kippbaren Mulde

 Tony Dumper (1923–2012), britischer Bischof